Cynethryth (auch  Cyneðryð, Cyneðryþ, Cyneþryð, Cynedrida oder Kynedrith) ist ein angelsächsischer weiblicher Vorname. Der Name ist aus den Elementen Cyne- (=„königlich“) und -thryth (=„Kraft, Ruhm, Glanz“) zusammengesetzt. Bedeutende Namensträgerinnen sind:

 Cynethryth (Offa), Königin von Mercia (vor 770–796), Gattin des Offa von Mercia
 Cynethryth (Wiglaf), Königin von Mercia (um 831–836), Gattin des Wiglaf von Mercien